Haslev, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato contea del Vestsjælland, il comune aveva una popolazione di 14.781 abitanti (2005).

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Fakse e Rønnede per dare luogo al neo-costituito comune di Faxe compreso nella regione della Zelanda.

Comuni della Danimarca soppressi